Honda Indy Toronto — одна из первых гонок серии IndyCar в Северной Америке, но проводящихся вне границ США. Этап проводится в Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Гонка по улицам Торонто длительной время именовалась Molson Indy Toronto и являлась этапом Мировой серии Champ Car (в 1986—2007 годах). Используемая конфигурация трассы имеет 11 поворотов и длину 2,824 км.

Городская трасса в Торонто — один из 6 треков, использовавшихся «чампкарами» для своих гонок. Прочими трассами были: Мон-Треблан, Sanair Super Speedway, Автодром имени Жиля Вильнёва, уличная трасса в Ванкувере и трасса в аэропорту Эдмонтона.

История соревнования 
В историю этапа также включён этап чемпионата USAC в провинции Онтарио — на трассе Mosport International Raceway. Тот этап проводился в два захода — по две гонки во второй половине 60х и 70х годов XX века. Победа Бобби Анзера в дебютной гонке стала ещё и первой победой американца на соревнованиях «чампкаров».

В 1986 году соревнование возродилось как этап другого североамерканского первенства — серии CART. Этап продержался в календаре до фактической ликвидации первенства в 2008 году.

Этап в Торонто знавал и аварии со смертельным исходом — за 4 круга до финиша гонки-1996 разбился американский пилот Джефф Кроснофф. В той аварии пострадали два маршала (один из них погиб).

В 2006 году из названия гонки на какой-то момент исчезло слово «Indy» (IRL, как владелец эксклюзивных прав на бренды, связанные с «чампкарами» и Индианаполисом запретил использование всех похожих терминов в названиях этапов серий, проводимых не под своей эгидой. В 2007 году этап потерял своего многолетнего спонсора — компанию Molson.

Состоявшееся в 2008 году объединение Champ Car и Indy Racing League заставило организаторов взять годичную паузу в проведении этапа — гонка не вписалась в имевшийся календарь IRL, а исключение сделанное для Лонг-Бич решено было не переносить на какие-либо ещё этапы календаря-2008 Champ Car.

Приход соревнования в календарь объединённой серии стал возможен благодаря Andretti Green Racing (совладельцем которой является Майкл Андретти). 5 мая 2008 года компания выкупила активы бывшего Гран-при Торонто. 30 июля 2008 года было объявлено о возвращении «чампкаров» в Торонто. Первую гонку возобновлённого этапа назначили на 12 июля 2009 года. 18 сентября 2008 года Andretti Green Racing объявил о подписании многолетнего контракта с новым титульным спонсором — канадским отделением корпорации Honda.

Майкл Андретти самый побеждающий пилот на этом соревновании — на его счету 7 побед.

Победители прошлых лет

USAC (Моспорт)

CART/Champ Car/IndyCar (Улицы Торонто)

Indy Lights/Formula Atlantic

Примечания

Ссылки 
 Сайт соревнования